B 98 steht für:
 Bundesstraße 98 in Deutschland
 Millstätter Straße in Österreich
 SMS B 98, deutscher Zerstörer, siehe Zerstörer Typ B 97

B98